Биак-Нумфор — округ в индонезийской провинции Папуа. Административный центр округа — город Биак.

История 
Впервые Биак был выделен в самостоятельную административную единицу 17 июля 1918 года, во времена голландского колониального правления. С этого момента и вплоть до начала 1960-х годов округ носил имя Схаутена Эйландена, первого европейца (голландца), побывавшего в этих местах. В обыденной речи местные жители называют округ просто Биак, по имени самого крупного острова.

География 
Округ расположен на островах Биак и Нумфор к северу от острова Новая Гвинея. Также в его состав входят многие более мелкие островки вокруг (за исключением острова Супиори, выделенного в ).

Площадь округа составляет 2269,84 км². Из них на остров Биак приходится 1765 км², на остров Нумфор — 322 км².

Климат экваториальный, жаркий и влажный. Температура воздуха в течение года колеблется в пределах 22,6 °С … 31,2 °С. Влажность воздуха составляет 84 % — 87,4 %; количество осадков по месяцам изменяется 36,1 до 374,2 мм.

Административное деление 
Численность населения на 2016 год составила 141 801 чел.

См. также 
 Биак (острова)

Примечания 

Округа провинции Папуа